Az indianapolisi nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Indianapolisban rendezték augusztus 28-án.

A MotoGP versenyét Casey Stoner nyerte Dani Pedrosa és Ben Spies előtt, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, megelőzve Pol Espargarót és Esteve Rabatot, míg a nyolcadlitereseknél a dobogósok sorrendje Nicolás Terol, Maverick Viñales, Sandro Cortese volt.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

I
M
Moto